Csorba Zoltán (1904–1981), botanikus, a növénykórtan és növényvédelem kutatója, a biológiai tudományok kandidátusa (1961)
 Csorba Zoltán (1905–1976), tanár, irodalomtörténész
 Csorba Zoltán (1936–) építész